Lundqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Lundqvist (* 1994), schwedischer Fußballspieler
 Anders Lundqvist (* 1951), schwedischer Skispringer
 Anton Lundqvist (* 1989), schwedischer Musical- und Filmschauspieler
 Bengt Lundqvist (1922–1953), schwedischer Chemiker
 Erik Lundqvist (1908–1963), schwedischer Leichtathlet
 Erik Lundqvist (Sportschütze) (1896–1961), schwedischer Sportschütze
 Eva Lundqvist, schwedische Squashspielerin
 Fredric Lundqvist (* 1976), schwedischer Fußballspieler
 Henrik Lundqvist (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler
 Jan-Erik Lundqvist (* 1937), schwedischer Tennisspieler
 Jens Lundqvist (* 1979), schwedischer Tischtennisspieler
 Joel Lundqvist (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler
 Karin Lundqvist (* 1981), schwedische Beachvolleyballspielerin
 Kent Lundqvist (* 1957), schwedischer Fußballspieler
 Kurt Lundqvist (1914–1976), schwedischer Leichtathlet
 Linus Lundqvist (* 1999), schwedischer Automobilrennfahrer
 Maria Lundqvist (* 1963), schwedische Schauspielerin
 Patrik Lundqvist (* 1991), schwedischer Badmintonspieler
 Per Lundqvist (* 1951), schwedischer Eishockeyspieler
 Ramon Lundqvist (* 1997), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lundkvist
 Lundquist